

Sigle 
 Action française
 Alliance Française
 Autofocus
 Artigiano in Fiera
 Tranvia Altdorf-Flüelen

Codici 
 AF – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) del veicolo multiuso
 AF – codice vettore IATA per Air France
 af – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua afrikaans
 AF – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Afghanistan

Informatica 
 .af – dominio di primo livello dell'Afghanistan

Religione
 Af – angelo della morte della mitologia ebraica